Zygmunt Hübner (1879-1966) – polski prawnik, polityk
 Zygmunt Hübner (1930-1989) – polski aktor, reżyser